Wilmers ist der Familienname folger Personen
 Mary-Kay Wilmers (* 1938), britische Publizistin
 Wilhelm Wilmers (1817–1899), deutscher Jesuit